AOE bzw. AoE steht als Abkürzung für:
 Aces over Europe, Computerspiel der Firma Sierra Entertainment
 Scharnierachs-Orbitale-Ebene, gedachte Ebene im menschlichen Schädel
 Age of Empires, Computerspielserie der Ensemble Studios
 Alberta Order of Excellence, Verdienstorden der kanadischen Provinz Alberta
 Alex Oriental Experience, deutsche Rockband
 Area of Effect, Begriff aus dem Bereich der Strategie-Computerspiele
 ATA over Ethernet, Netzwerkspeichertechnologie
 Flughafen Eskişehir-Anadolu in der Türkei, IATA-Flughafencode
 American Orient Express
 Anywhere on Earth
 Westsahara, ITU-Code

Siehe auch: 
 AÖ

Abkürzung